War ()

Музика

Виконавці 

 War (американський гурт)
 War (шведський гурт)

Альбоми 

 War (альбом Bolt Thrower)
 War (альбом Born from Pain)
 War (альбом U2)
 War (альбом War)

Пісні 

 War (пісня Bone Thugs-n-Harmony)
 War (пісня Боба Марлі)
 War (пісня Едвіна Старра)